Вита́лий Третьяко́в: Третьяков, Виталий Петрович (род. 1958) — российский психолог.
 Третьяков, Виталий Товиевич (род. 1953) — российский журналист и политолог, телеведущий.